Національна ліга В 1976—1977 — 30-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Ароза.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід 
?

Фінальний раунд

Втішний раунд 
?

Джерела 
 Сезон 1977    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1976 у швейцарському спорті
1977 у швейцарському спорті